Detta är en lista över Öresundsvarvets levererade fartyg i nummerordning.

Källor 

Fartyg byggda i Landskrona